Bera, municipi de Navarra
 Principat de Bera, principat, thikana de Jodhpur (Índia)

Vegeu també 
 Vera
 Berà
 Berar
 Berat